Sport- und Kongresshalle steht für mehrere Mehrzweckhallen, unter anderem:

 Sport- und Kongresshalle (Güstrow) in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, ehemals Rudolf-Harbig-Halle
 Sport- und Kongresshalle in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, heute Stadthalle Rostock
 Sport- und Kongresshalle (Schwerin)  in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern